Jméno a příjmení Jiří Kadeřábek nosí více různých osob:

 Jiří Kadeřábek (architekt) (* 1922) – jeden z autorů budovy Federálního shromáždění v Praze
 Jiří Kadeřábek (matematik) (* 1933) – český matematik
 Jiří Kadeřábek (skladatel) (* 1978) – český hudební skladatel